Die Boxkämpfe im Fliegengewicht bei den Olympischen Sommerspielen 1928 in Amsterdam fanden vom 7. bis 11. August im Krachtsportgebouw statt.

Ergebnisse

Weblinks 
 

Fliegengewicht